El Torneig de Cleveland 2021, oficialment conegut com a Tennis in the Land 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 d'agost de 2021 al club de tennis Jacobs Pavilion de Cleveland, Estats Units.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

WTA Tour 2021
Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Cleveland